Норт шор () е изкуствено създадена пътека за планинско колоездене, следваща формите на релефа. Обикновено се състои от греди за балансиране, уолрайда е задължителна част от Норт шор и представлява скована дървена стена, която е под определен ъгъл.

Външни препратки 
 North Shore 

Колоездене
Спортни съоръжения